Toles ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Toles (* 1992), US-amerikanischer Baseballspieler
 Elsie Toles (1888–1957), US-amerikanische Lehrerin, Professorin und Politikerin